Vermeulen ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Vermeulen (* 1957), belgischer Radrennfahrer
 Chris Vermeulen (* 1982), australischer Motorradrennfahrer
 Christian Vermeulen († 1688), katholischer Theologe
 Dagmar Vermeulen (* 1975), niederländische Squashspielerin
 Duane Vermeulen (* 1986), südafrikanischer Rugbyspieler
 Elvis Vermeulen (* 1979), französischer Rugby-Union-Spieler
 Emiel Vermeulen (* 1993), belgischer Radrennfahrer
 Erik Vermeulen (* 1959), belgischer Jazzpianist und Komponist
 Gijs Vermeulen (* 1981), niederländischer Ruderer
 Han F. Vermeulen (* 1952), niederländischer Wissenschaftshistoriker und Ethnologe
 Hans Vermeulen (1947–2017) niederländischer Sänger, Komponist und Musiker (Stars on 45)
 Inge Vermeulen (1985–2015), brasilianisch-niederländische Hockeyspielerin
 Jaap J. Vermeulen (* 1955), niederländischer Botaniker
 Jeff Vermeulen (* 1988), niederländischer Radrennfahrer
 John Vermeulen (1941–2009), belgischer Journalist und Schriftsteller
 Matthijs Vermeulen (1888–1967), niederländischer Komponist
 Mika Vermeulen (* 1999), österreichischer Langläufer
 Olivia Vermeulen (* 1978), niederländische Sängerin (Mezzosopran) 
 Pierre Vermeulen (* 1956), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Pieter Vermeulen (1899–1981), niederländischer Botaniker
 Sita Vermeulen (* 1980), niederländische Sängerin, siehe Sita (Sängerin)
 Thierry Vermeulen (* 2002), niederländischer Automobilrennfahrer
 Valentino Vermeulen (* 2001), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vermeule
 Vermeylen